Выборы в Верховный Совет Киргизской ССР прошли в два тура: первый прошёл 25 февраля 1990 года, второй — 7 апреля 1990 года. На момент выборов единственной партией в республике была Коммунистической партии Киргизии (КПК) — местная организация КПСС. Большинство кандидатов в депутаты было выдвинуто от коллективов трудящихся либо от работников государственных предприятий и организаций. По итогам выборов коммунисты получили около 90 % мест; некоторые депутаты (как самовыдвиженцы, так и члены КПК) были неформально связаны с демократическим движением.

Явка избирателей составила 91,96%.

Результаты

Примечания

Ссылки 

Парламентские выборы в Киргизии
Киргизия
1990 год в Киргизии
Выборы 1990 года
Февраль 1990 года
Апрель 1990 года
События 25 февраля
События 7 апреля